

Musique 
Le nom de Lonnie Smith peut prêter à confusion, notamment lors de recherches sur le Jazz, car deux claviéristes ont pour prénom Lonnie et pour nom Smith. Ces deux musiciens sont, de plus, de la même génération, l'un étant né en 1940 et l'autre en 1942. Il s'agit de :
  Lonnie Smith (1942-2021), organiste et pianiste de jazz américain ;
 Lonnie Liston Smith (1940-), pianiste et claviériste de jazz américain.

Aucun de ces deux musiciens n'a de parenté avec l'organiste Jimmy Smith.

Sport 
Lonnie Smith peut aussi désigner :
 Lonnie Smith (1955-), un joueur de baseball américain ;
 Lonnie Smith (1962-), de son vrai nom Harlan Alonso Smith, un boxeur américain.